Xico bezeichnet:

 Xico (México), Stadt im mexikanischen Bundesstaat México
 Xico (Veracruz), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Xico, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Veracruz